Parciální (lat. partialis) znamená částečný, dílčí; opak: totální, úplný.

V matematice:
 Parciální derivace (podle jedné z proměnných)
 Parciální diferenciální rovnice
 Parciální funkce (jež není definována pro všechny hodnoty x)
 Parciální zlomek

Ve fyzice a chemii:
 Parciální tlak
 Parciální oxidace uhlovodíků – způsob výroby syntézních plynů a vodíku